Scherübl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Scherübl (* 1994), österreichischer Schwimmer
 Franz Scherübl (1904–1999), deutscher Jurist und Senatspräsident am Bundesverwaltungsgericht
 Wilhelm Scherübl (* 1961), österreichischer Bildhauer und Objektkünstler